Ел Пуесто има више значења:

 Ел Пуесто (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуесто (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуесто (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику